Маёвка, Ма́евка — многозначный термин:

 Маёвка — собрание революционно настроенных рабочих, устраиваемое за городом в день 1 мая.

Топоним

Белоруссия 
 Маёвка — деревня в Березинском районе Минской области.

Киргизия 
 Ма́ёвка — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Маёвка — село в Окницком районе.

Россия 
 Маёвка — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Маёвка — посёлок в Александровском районе Владимирской области.
 Маёвка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Маевка — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Маёвка — село в Елецком районе Липецкой области.
 Маевка — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Маёвка — деревня в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Маёвка — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Маёвка — посёлок в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Маёвка — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Маёвка — деревня в Пестречинском районе Татарстана.
 Маёвка — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.

Маёвка — до 1961 г. название посёлка Цорос в Городовиковском районе Калмыкии.

Украина 
 Маёвка — село в Днепровском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Моевка (значения)
 Сахаровская маёвка
 Горная Маёвка